Carlin (Nevada), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 George Carlin (1937-2008), Amerikaans komiek
 Jazmin Carlin (1990), Brits zwemster

 Overig
 Carlin Motorsport,  Brits raceteam